Жиляев, Николай:
 Жиляев, Николай Сергеевич (1881―1938) ― русский музыкальный критик и педагог.
 Жиляев, Николай Юрьевич (род. 1987) ― футболист.